Râul Șugău se poate referi la:

 Șugău - afluent al Bicaz
 Șugău - afluent al Iza